Рози () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Рози, Алеандро (род. 1987) — итальянский футболист.
 Рози, Джанфранко (род. 1963) — итальянский режиссёр документального кино.
 Рози, Франческо (1922—2015) — итальянский режиссёр и сценарист.